Narcís Darder I Bosch , 19 de noviembre de 1923 fue un un ingeniero técnico industrial, empresario y fotógrafo

Vida 
Nace en 1923 en Pontós, Alt Empordà. Tiene el primer contacto con la fotografía como ayudante de su padre Josep Darder i Recasens, en los procesos de revelado. En 1929 su familia se instala en Barcelona. Entre 1939 y 1944 estudia maestría industrial en la Escuela del Trabajo de Barcelona donde destaca especialmente como dibujante y comienza a trabajar en la empresa Corberó. Empieza a interesarse por la fotografía y se construye su primera cámara fotográfica.

Entre 1946 y 1951 estudia por ingeniero técnico en la Escuela de Ingeniería de Tarrasa y más tarde funda su propia empresa metalúrgica a la que se dedicó hasta su retirada en 1985.

Su interés por la fotografía se remonta a los años 40, pero no adquiere su primera cámara, una Regula, hasta pasado 1945. A principios de los 50 compró de segunda mano su primera Leica ya partir de los años 60 fue adquiriendo más material fotográfico hasta el año 1982 cuando montó su propio laboratorio.

Aunque siempre compaginó su trabajo con la práctica de la fotografía, el reconocimiento no le llega hasta que empieza a realizar alguna exposición en 2000, y en especial la que realiza en 2005 en el Instituto de estudio fotográfico en Cataluña

Muere en el 2006 en Bàscara, cerca de su Pontós natal.

Obra 

La obra fotográfica de Narcís Darder es amplia. Su inquietud le hacía fijar imágenes por donde pasaba, que van del retrato y las naturalezas muertas en el paisaje urbano o natural y la experimentación abstracta. Es una obra especialmente sensible al por menor, que captaba con encuadres perfectos. Si una vez podía ser la sencillez de una sombra proyectada sobre una pared, la otra podía tratarse de un puro "instante decisivo" sólo al alcance de los grandes fotoperiodistas.

Según  Miquel Galmes 2005ː "No siempre el conocimiento de la obra de un autor, y posteriormente a él de forma personal, comporta la satisfacción de presentar a ambos como en esta ocasión. Narcís Darder i Bosch es uno de los componentes de la nuestra sociedad que sin buscar el protagonismo de forma sistemática con la exhibición de su obra fotográfica, ha recopilado el testimonio visual de una época vivida, cercana por algunos y desconocida por otros". O tal y como dice Bernat Casanova en el mismo catálogo” Observar las fotografías de Narcís Darder nos transporta insoslayablemente al Neorealismo italiano y al cine europeo de mediados del siglo xx. Contemplamos en cada fotograma una voluntad no depresiva pero sí busca la expresión de la normalidad más trágica a partir del costumbrismo de los pobres, desprovistos y marginados, porque de hecho, los ricos en todas partes se parecen, y en cambio, es en las clases más humildes donde se redescubre cada pueblo, donde las dinámicas varían y donde la imaginación toma más relevancia.
Luis Benvenuty explica en La Vanguardia que "Las fotos de Narcís Darder son un fiel testigo de una época llena de cambios, muy especialmente las que hacen referencia al día a día de los barrios de Barcelona durante las décadas de los cincuenta y sesenta. Esto hace que su legado, además de ser una obra artísticamente relevante, sea un importante testimonio de la historia reciente de la capital catalana"

Y como dice Isabel Darder, en el catálogo de la exposición en la Fundación Vila Casas en 2015ː "A través de la fotografía Narcís Darder reinventaba la normalidad del mundo que le rodeaba, particularmente lo que era más importante para él, Barcelona, la Costa Brava y su Empordà natal, la familia y la naturaleza.Para él la fotografía era algo natural, como una prolongación de sí mismo, y de hecho los conocidos se sorprendían cuando lo veían sin su cámara, ya que él y cámara eran prácticamente inseparables.Explicaba que a veces sentía el impulso de tomar una foto sin saber bien porque, y después, cuando la veía revelada, se daba cuenta de la razón por la que la había hecho.Siempre comentaba que en las mejores fotos, siempre había algo que él no había visto conscientemente cuando premia al disparador.fotografiaba de una manera directa lo que le llamaba la atención de una realidad exterior que a menudo encontraba paradójico o sorprendente y que él transformaba a través de su visión particular por el sonido el hecho de elegir la forma de presentar esta realidad, una realidad huidiza que de algún modo le hacía sentir el impulso de registrarla".

Enlaces externos 
1.Miguel Games
2.Narcís Darder

Referencias 

Nacidos en 1923
Fallecidos en 2006